

Prénom 

 Hayim (hébreu ) est un prénom qui signifie "vie" et correspond à l'arabe Hayat () qui peut être aussi orthographié Haïm ou Chaïm : pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter les listes générées automatiquement pour les prénoms Haïm, les prénoms Hayim et les prénoms Chaïm.

Hayim Bliah (1832 – 1919) est un Grand-Rabbin sépharade. 
Hayim Tadmor (1923 - 2005) était un assyriologue israélien.
Jacob ben Hayim ibn Adoniya (c. 1470 - avant 1538) est un éditeur juif espagnol.
Orah Hayim (hébreu אורח חיים « chemin de vie », d'après Proverbes 5:6, acronyme או"ח O"H) est la première des quatre sections de l'''Arbaa Tourim, le code de Loi juive de Jacob ben Asher et, par conséquent, du Choulhan Aroukh de Joseph Caro qui en reprend la structure.
Yosef Hayim Yerushalmi (1932 - 2009) est un historien juif.

Divers
 Hayim	est une association pour les enfants atteints du cancer.

Homonymie de prénom
Prénom hébraïque